Hendrik Antoon Lorentz – fizyk holenderski
 Stanisław Lorentz – polski muzeolog i historyk sztuki
 Friedrich Lorentz – niemiecki slawista i historyk
 Zygmunt Lorentz – polski historyk